Whitehorse kan syfta på följande platser:

Australien 

 Whitehorse (region), Victoria,

Kanada 

 Whitehorse (provinshuvudstad), Yukon,

USA 

 Whitehorse (ort), South Dakota, Dewey County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar